Това е списък с епизодите на сериала „Сексът и градът“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ.

Сезон 1: 1998

Сезон 2: 1999

Сезон 3: 2000

Сезон 4: 2001-2002

Сезон 5: 2002

Сезон 6: 2003-2004

Филми 

Списъци с епизоди на ситкоми